Rags to Riches (englisch: „von Lumpen zu Reichtümern“) steht für:
 englische Redewendung, vergleichbar dem deutschen „vom Tellerwäscher zum Millionär“, siehe Sozialer Aufstieg #Narrative
 Rags to Riches (1922), US-amerikanischer Stummfilm von Wallace Worsley 
 Rags to Riches (1941), US-amerikanischer Spielfilm von Joseph Kane 
 Rags to Riches (Computerspiel), Action-Adventure-Spiel von Melody Hall Publishing (1985)
 Originaltitel von Full House (US-amerikanische Fernsehserie, 1987–1988), US-amerikanische Fernsehserie
 Rags to Riches (Pferd), Rennpferd (* 2004)